Degerndorf ist der Ortsname von

 Degerndorf am Inn, Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Degerndorf (Lupburg), Ortsteil des Marktes Lupburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Degerndorf (Münsing), Ortsteil der Gemeinde Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern